Diamond Lake puede referirse a los siguientes lugares:
 Municipio de Diamond Lake (condado de Dickinson, Iowa)
 Municipio de Diamond Lake (condado de Lincoln, Minnesota)